Ванку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північ від Парижа, 50 км на південь від Лілля, 8 км на південний схід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 236 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 695,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ванкур на сайті французького Національного інституту географії 
 Ванкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Ванкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ванкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Ванкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале